Pe numele său complet Sir Thomas Jones Woodward, Tom Jones s-a născut în Treforest, lângă Cardiff, în Wales din Marea Britanie. A terminat școala la vârsta de 16 ani iar dela vârsta de 25 de ani a început să cânte. Până în anul 2005 compania de înregistrări DERAM London reușește să vinde mai bine de o sută de milioane de discuri L.P. ale lui.

Discografie

Albume Studiou

1. Along came Jones (USA title : It’s not unusual ) (1965)
 I’ve Got A Heart 
 It Takes A Worried Man 
 Skye Boat Song 
 Once Upon A Time 
 Memphis, Tennessee 
 Watcha' Gonna Do 
 I Need Your Loving 
 It's Not Unusual 
 Autumn Leaves 
 The Rose 
 If You Need Me 
 Some Other Guy 
 Endlessly 
 It's Just A Matter Of Time 
 Spanish Harlem 
 When The World Was Beautiful 

2. What's new, Pussycat? (1965)
 What's New, Pussycat?
 Some Other Guy
 I’ve Got A Heart
 Little By Little
 Won't You Give Him (One More Chance)
 Bama Lama Bama Loo
 With These Hands
 Untrue Unfaithful
 To Wait For Love
 And I Tell The Sea
 The Rose
 Endlessly

3. From the heart (1966)
 Begin The Beguine 
 You Came A Long Way From St Louis 
 My Foolish Heart 
 It's Magic 
 Someday (You'll Want Me To Want You) 
 Georgia On My Mind 
 Kansas City 
 Hello Young Lovers 
 A Taste Of Honey 
 The Nearness Of You 
 When I Fall In Love 
 If Ever I Would Leave You 
 My Prayer 
 That Old Black Magic 

4. A-tom-ic Jones (1966)
 Dr Love 
 Face Of A Loser 
 It's Been A Long Time Coming 
 In A Woman's Eyes 
 More 
 I’ll Never Let You Go 
 The Loser 
 To Make A Big Man Cry 
 Key To My Heart 
 True Love Comes Only Once In A Lifetime 
 A Little You 
 You're So Good To Me 
 Where Do You Belong 
 These Things You Don't Forget 

6. Green, green grass of home (1967)
 Riders In The Sky 
 He'll Have To Go 
 Funny Familiar Forgotten Feelings 
 Sixteen Tons 
 Two Brothers 
 My Mother's Eyes 
 Green, Green Grass Of Home 
 Ring Of Fire 
 Field Of Yellow Daisies 
 Wish I Could Say No To You 
 All I Get From You Is Heartaches 
 Mohair Sam 
 Cool Water 
 Detroit City 

7. 13 Smash Hits (1967)
 Don't fight it 
 You keep me hanging on 
 Hold on, I’m coming 
 I was made to love her 
 Keep on running 
 Get ready 
 I’ll never fall in love again 
 I know 
 I wake up crying 
 Funny how time slips away 
 Danny boy 
 It's a man, man, man's world 
 Yesterday

8. Delilah (1968)
 Delilah 
 Weeping Analeah 
 One Day Soon 
 Laura 
 Make This Heart Of Mine Smile Again 
 Lingering On 
 You Can't Stop Love 
 My Elusive Dreams 
 Just Out Of Reach 
 Only A Fool Breaks His Own Heart 
 Why Can't I Cry 
 Take Me 

9. Help Yourself (1968)
 Help Yourself 
 I Can't Break the News to Myself 
 The Bed 
 Isadora 
 Set Me Free 
 I Get Carried Away 
 This House 
 So Afraid 
 If I Promise 
 If You Go Away 
 My Girl Maria 
 All I Can Say Is Goodbye 

10. The Tom Jones Fever Zone (1968)

11. A Thing Called Love (1969)
 Stop Breaking My Heart
 Hide & Seek
 Not Responsible (studio version)
 This & That
 Promise Her Anything (from the film Promise Her Anything)
 Thunderball (from the film Thunderball)
 Any Day Now
 I’m Coming Home
 A Thing Called Love
 Ten Guitars
 What A Party
 Looking Out My Window
 Without Love
 A Minute Of Your Time
 The Man Who Knows Too Much

12. This Is Tom Jones (1970)
 Fly Me To The Moon 
 Little Green Apples 
 Wichita Lineman 
 (Sitting On) The Dock Of The Bay 
 Dance Of Love 
 Hey Jude 
 Without Love (Non C'e' Che Lei) 
 That's All Any Man Can Say 
 That Wonderful Sound 
 Only Once 
 I’m A Fool To Want You 
 Let It Be Me 

13. Tom (1969)
 I Can't Turn You Loose 
 Polk Salad Annie 
 Proud Mary 
 Sugar Sugar 
 Venus 
 I Thank You 
 Without Love 
 You've Lost That Lovin' Feelin' 
 If I Ruled The World 
 Can't Stop Loving You 
 The Impossible Dream 
 Let There Be Love 

14. I Who Have Nothing (1970)
 Daughter Of Darkness 
 I Have Dreamed 
 Love's Been Good To Me 
 Lodi 
 Try A Little Tenderness 
 I (Who Have Nothing) 
 What The World Needs Now Is Love 
 With One Exception 
 To Love Somebody 
 Brother, Can You Spare A Dime 
 See Saw 

15. She's A Lady (1971)
 She's A Lady 
 Do What You Gotta Do 
 In Dreams 
 Nothing Rhymed 
 Til I Can't Take It Anymore 
 Resurrection Shuffle 
 Puppet Man 
 It's Up To The Woman 
 Ebb Tide (The Sea) 
 (I Ain't No) One Night Only Love Maker 
 You're My World (Il Mio Mondo) 

16. Close Up (1972)
 Witch Queen Of New Orleans 
 Tired To Be Alone 
 Woman You Took My Life 
 If 
 The Young New Mexican Puppeteer 
 All I Ever Need Is You 
 You've Got A Friend 
 Time To Get It Together 
 I Won't Be Sorry To See Suzanne Again 
 Kiss An Angel Good Morning 

17. The Body And Soul of (1973)
 Runnin' Bear 
 Ain't No Sunshine When She's Gone 
 If Loving You Is Wrong (I Don't Wanna Be Right) 
 Since I Love You Last 
 Lean On Me 
 Letter To Lucille 
 Today I Started Loving You Again 
 I’ll Share My World With You 
 I Still Love You Enough (To Love You All Over Again) 
 Ballad Of Billy Joe 

18. Memories Don't Leave Like People Do (1975)
 Memories Don't Leave Like People Do 
 I Got Your Number 
 The Pain Of Love 
 Mr Helping Hand 
 City Life 
 Lusty Lady 
 We Got Love 
 Son Of A Fisherman 
 You Inspire Me 
 Us 

19. Say You'll Stay Until Tomorrow (1977)
 Say You'll Stay Until Tomorrow
 One Man Woman
 Annivesary Song
 When It's Just You And Me
 Papa
 Take Me Tonight
 At Every End There's A Beginning
 Come To Me
 We Had It All
 Have You Ever Been Lonely

20. Somethin' 'Bout You Baby I Like (1974)
 Somethin' 'Bout You Baby I Like 
 You Make Me Smile 
 Til I Get It Right 
 Rainin' In My Heart 
 It Never Hurts To Be Nice To Somebody 
 Run Clero Run 
 Make Believe World 
 Which Way Home 
 Sing For The Good Times 
 Right Place, Wrong Time 

21. Rescue Me (1979)
 Rescue Me
 Never Had A Lady Before
 Somebody Out There Will
 Dancing Endlessly
 Dark Storm On The Horizon
 What Becomes Of The Broken-Hearted
 Once You Hit The Road
 Flashback
 Don't Cry For Me Argentina

22. 

23. Do You Take This Man (1979)
 How Deep Ocean
 Act Of Mercy
 Baby As You Turn Away
 Do You Take This Man
 Easy Lady
 Love Is In The Air
 Going Through The Motions
 Lady Put The Light Out
 If I Sing You A Love Song
 Hey Love, It's A Feeling

24. ''Darlin (1981)
 Darling
 But I Do
 Lady Lay Down
 No Guarantee
 What In The World's Come Over You
 One Night
 A Daughter's Question
 I Don't Want To Know You That Well
 Dime Queen Of Nevada
 The Things That Matter Most To Me
 Come Home Rhondda Boy

25. At This Moment (1988)
 Kiss
 What You Been Missing
 Move Closer
 After the Tears
 Who's Gonna Take You Home Tonight
 (I Can't Get No) Satisfaction
 I’m Counting on You
 At This Moment
 Touch My Heart
 'Til the End of Time

26. After dark (1989)

27. Carrying A Torch (1991)
 Carrying A Torch
 Some Peace Of Mind
 Strange Boat
 I’m Not Feeling It Anymore
 Do I Ever Cross Your Mind
 Fool For Rock'N'Roll
 Only In America
 Couldn't Say Goodbye
 Killer On The Sheets
 Give Me A Chance
 Zip It Up
 It Must Be You
 Old Flame Blue

28. The Lead And How To Swing It (1994)
 If I Only Knew
 A Girl Like You
 I Wanna Get Back With You
 Situation
 Something For Your Head
 Fly Away
 Love Is On Our Side
 I Don't Think So
 Lift Me Up
 Show Me
 Changes

29. Reload: Greatest Hits (1999)
 Burning Down The House (duet cu The Cardigans)
 Mama Told Me Not To Come (duet cu Stereophonics)
 Are You Gonna Go My Way (duet cu Robbie Williams)
 All Mine (duet cu Divine Comedy)
 Sunny Afternoon (duet cu Space)
 I’m Left, You're Right, She's Gone (duet cu James Dean Bradfield)
 Sexbomb (duet cu Mousse T)
 You Need Love Like I Do (duet cu Heather Small)
 Looking Out My Window (duet cu James Taylor Quartet)
 Sometimes We Cry (duet cu Van Morrison)
 Lust For Life (duet cu The Pretenders)
 Little Green Bag (duet cu Barenaked Ladies)
 Ain't That A Lot Of Love (duet cu Simply Red)
 She Drives Me Crazy (duet cu Zucchero)
 Never Tear Us Apart (duet cu Natalie Imbruglia)
 Baby It's Cold Outside (duet cu Cerys From Catatonia)
 Motherless Child (duet cu Portishead)

30. Mr. Jones (2002)
 Tom Jones International
 Younger Days
 Holiday
 Whatever It Takes
 Heavens Been A Long Time Comin'
 Black Betty
 Jezebel
 The Letter
 This Is My Life
 We've Got Tonight
 Feel The Rain
 I Who Have Nothing (remix)

31. 24 Hours (2008)
 I’m Alive 
 If He Should Ever Leave You 
 We Got Love 
 Give A Little Love 
 The Road 
 In Style And Rhythm 
 Sugar Daddy 
 Seasons 
 Never 
 The Hitter 
 Seen That Face 
 24 Hours 
 More Than Memories 

32. Praise & Blame (2010)
 What Good Am I? 
 Lord Help 
 Did Trouble Me 
 Strange Things 
 Burning Hell 
 If I Give My Soul 
 Don't Knock 
 Nobody's Fault But Mine 
 Didn't It Rain 
 Ain't No Grave 
 Run On 

Albume concert (Live) 
1. Live ! At the Talk of the Town (1967)
 The Star Theme - Ain't That Good News 
 Hello Young Lovers 
 I Can't Stop Loving You 
 What's New Pussycat 
 Not Responsible 
 I Believe 
 My Yiddishe Momme 
 Shake 
 That Lucky Old Sun 
 Thunderball 
 That Old Black Magic 
 Green, Green Grass Of Home 
 It's Not Unusual 
 Land Of 1000 Dances 

2. 
 Turn On Your Love Light 
 Bright Light And You Girl 
 I Can't Stop Loving You 
 Hard To Handle 
 Delilah 
 Danny Boy 
 I’ll Never Fall In Love Again 
 Help Yourself 
 Yesterday 
 Hey Jude 
 Love Me Tonight 
 It's Not Unusual 
 Twist And Shout 

3. Live at Caesar's Palace Las Vegas (1971)
 Dance Of Love 
 Cabaret 
 Soul Man 
 I (Who Have Nothing) 
 Delilah 
 Bridge Over Troubled Water 
 My Way 
 God Bless The Children 
 Resurrection Shuffle 
 She's A Lady 
 Till 
 Hit Medley: 
 Hi Heel Sneakers 
 Rock' n' Roll Medley: 

Singles 
 Chills and fever (1964) 
 It's not unusual (1965) 
 Once upon a time (1965) 
 With these hands (1965) 
 What's new pussycat (1965) 
 Thunderball (1966) 
 Stop breaking my heart (1966) 
 Not responsible/once there was a time (1966) 
 This and that (1966) 
 Green, green grass of home (1966) 
 Detroit City (1967) 
 Funny familiar forgotten feelings (1967) 
 I’ll never fall in love again (1967) 
 I’m coming home (1967) 
 Delilah (1968) 
 Help yourself (1968) 
 A minute of your time (1968) 
 Love me tonight (1969)
 Without love ( there is nothing ) (1969) 
 Daughter of darkness (1970) 
 I (who have nothing) (1970) 
 She's a lady (1971) 
 Puppet man (1971) 
 Till (1971) 
 The young new mexican puppeteer (1972) 
 Letter to Lucille (1973) 
 Today I started loving you again (1973) 
 Golden days (1973) 
 La la la ( just having you here ) (1974) 
 Something about you baby I like (1974) 
 Pledging my love (1974) 
 Ain't no love (1975) 
 I got your number (1975) 
 Memories don't leave like people do (1975) 
 Say you'll stay until tomorrow (1977) 
 Have you ever been lonely (1977) 
 No one gave me love (1978) 
 Do you take this man (1979) 
 Come home Rhonda boy (1981) 
 But I do (1982) 
 A boy from nowhere (1987) 
 I was born to be me (1987) 
 Kiss ( duet cu Art of Noise ) (1988) 
 Move closer (1989) 
 At this moment (1989) 
 Couldn't say goodbye (1991) 
 Carrying a torch ( duet cu Van Morrison ) (1991) 
 All you need is love (1993) 
 If I only knew (1994) 
 I wanna get back with you ( duet cu Tori Amos ) (1995) 
 Burning down the house (duet cu the Cardigans ) (1999) 
Sex bomb ( duet cu Mousse T ) (1999) 
 Baby, it's cold outside ( duet cu Cerys Matthews ) (1999) 
 Mama told me not to come ( duet cu Stereophonics ) (2000) 
 You need love like I do ( duet cu Heather Small ) (2000) 
 Tom Jones international (2002) 
 Black Betty (2003) 
 Stoned in love ( duet cu Chicane ) (2006)

Ediții Compilație 
. Tom Jones Greatest Hits (1973)
. The 10th Anniversary Album of Tom Jones - 20 Greatest Hits (UK no.1) (1975)
. Legends of Entertainment: This is Tom Jones (3 discuri) (2002)
. The definitive Tom Jones (2003)
. Tom Jones & Jools Holland (2004)
. Greatest Hits: The Platinum Edition (2006)
. The Signature Collection: Tom Jones (2007)

Ediții 13 Smash Hits
1967 - DERAM Londra (Marea Britanie).
2003 - Universal Music Group USA

Legends Of Entertainment: This is Tom Jones (2002)

Tracklist 
CD no.1
 Delilah
 Heartache tonight
 I write the song
 On broadway
 Breaking up is hard to do
 I can see clearly now
 Great balls of fire
 Fools rush in
 Jailhouse rock
 Love me tonight
 Passion
 Spanish eyes
 Danny boy
 Send in the clowns
 You're my world
 Rocking me
 Daughter of darkness
 You've lost that loving feeling
 Green green grass of home
 I cant stop loving you
 Without love
 Four walls
 Nine to five
 On the road again
 Born to loose
CD no.2
 Release me
 You are the sunshine of my life
 Unchained melody
 Spanish harlem
 Try a little tenderness
 She's a lady
 Save the last dance for me
 For once in my life
 Fever
 Most beautiful girl
 Just like starting over
 Cupid
 Say you'll stay until tomorrow
 As time goes by
 I who have nothing
 If I ever should leave you
 You don't have to say you love me
 I’ll never love this way again
 Oh pretty woman
 Romance of love
 Sexy eyes
 Since I fell for you
 Turn on your love light
 Can't but me love
 Bridge over troubled water
CD no.3
 All by myself
 Celebration
 Twist and shout
 Let it be
 Lady Madonna
 Long and winding road
 What's new pussycat
 Yesterday
 Da ya think I’m sexy
 I can't turn you loose
 Higher and higher
 Knock on wood
 Over the rainbow
 Take it to the limit
 Right place wrong time
 Lay down sally
 We don't talk anymore
 Don't cry for me Argentina
 Such a night
 If I ruled the world
 Fame
 Behind closed doors
 I’m so lonely I could cry
 Georgia on my mind

Legături externe 
1  {{cite web|url=http://www.charts-surfer.de/musiksearch.php  |title=TOP  www.charts-surfer.de}
2  AUT 
3  CZ 
4  GBR 

Jones, Tom
Muzică Galeză